De Zevenheuvelenloop 2008 vond plaats op 16 november 2008 in Nijmegen. Het was de 25e editie van deze loop en werd gesponsord door Fortis. 

De wedstrijd bij de mannen werd gewonnen door de Ethiopiër Ayele Abshero. Op de finish had hij slechts een voorsprong van vier seconden op de Oegandees Isaac Kiprop. Bij de vrouwen won de Ethiopische Mestawat Tufa in 46.57.

De snelste Nederlandse man en vrouw waren respectievelijk Dennis Licht en Miranda Boonstra.

Uitslagen

Mannen

Vrouwen 

2008
Atletiek in 2008